Världsmästerskap 1962 kan avse:

Formel 1-VM 1962
Roadracing-VM 1962
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1962
Världsmästerskapet i fotboll 1962
Världsmästerskapet i handboll för damer 1962
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 1962
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1962
Världsmästerskapen i alpin skidsport 1962
Världsmästerskapen i konståkning 1962
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1962
Världsmästerskapen i skidskytte 1962